Bose (výslovnost [Bošu]) je příjmení bengálského původu, které patří následujícím osobnostem:

 Amar Bose (1929–2013), americký podnikatel indického původu, zakladatel firmy Bose Corporation
 Džagadíščandra Bose (1858–1937), indický vědec a spisovatel
 Rahul Bose (* 1967), indický filmový herec a režisér
 Subhás Čandra Bose (1897–1945), indický politik
 Šatendranáth Bose (1894–1974), indický fyzik

Externí odkazy